wycofanie – pojęcie z socjologii
 wycofanie – termin używany w wojsku